Wimpel bezeichnet:
 Wimpel, eine kleine, meist dreieckige Fahne
 Fahrradsicherheitswimpel (Ausführung für Fahrräder)
 Breitwimpel, ein Kommandozeichen in der deutschen kaiserlichen Marine
 Kurenwimpel, ein Bootswimpel 
 Kirchenwimpel, Kirchenfahne
 Wallfahrtswimpel, Pilgersymbol
 Guimpe, Brusttuch der Ordenstracht von Nonnen
 Torawimpel; Stoffband, das um die Torarolle gewickelt wird
 Wimpel (Chartanalyse), eine Trendbestätigungsformation 

Siehe auch
Wympel